W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998 we Francji w strefie CAF wzięło udział 36 zespołów. Walczyły one o pięć miejsc przydzielonych Afryce.

Zasady kwalifikacji 
Kwalifikacje do turnieju finałowego były dwustopniowe. W pierwszej rundzie wzięły udział 32 drużyny, rozlosowane w pary. Zwycięzcy dwumeczu awansowali do fazy grupowej, gdzie czekały na nie rozstawione drużyny: Egiptu, Kamerunu, Maroka i Nigerii. 

W drugiej rundzie 20 zespołów zostało podzielone na 5 grup, w których grały systemem każdy z każdym mecz i rewanż. 

Zwycięzcy grup awansowali do finałów.

Runda pierwsza 
31 maja 1996 - 23 czerwca 1996

Runda druga 
8 listopada 1996 - 17 sierpnia 1997

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3 

 Drużyna Republiki Demokratycznej Konga rozpoczęła eliminacje jako Zair (zmiana nazwy państwa w maju 1997)

Grupa 4

Grupa 5

Awans 
Do turnieju finałowego we Francji awansowały zespoły: Nigerii, Tunezji, RPA, Kamerunu i Maroka.

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998
1996 w Afryce
1997 w Afryce